Такмичење у брзом ходању на 20 км у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 23. августа.

Титулу светског првака из Москве 2013. неће бранити Александар Иванов из Русије.

Земље учеснице 
Учествовао је 61 атлетичар из 33 земље.

  Аргентина 1
  Аустралија 3
  Белорусија 2
  Боливија 1
  Бразил 1
  Канада  3
  Чиле 1
  Кина 3
  Колумбија 3
  Еквадор 2
  Француска 1
  Немачка 3
  Уједињено Краљевство 1
  Грчка 1
  Гватемала 1
  Индија 3
  Ирска 1
  Италија 3
  Јапан 3
  Казахстан 1
  Јужна Кореја 3
  Литванија 1
  Мексико 3
  Нови Зеланд 1
  Норвешка 1
  Перу 1
  Португалија 2
  Словачка 1
  Јужноафричка Република 1
  Шпанија 3
  Шведска 2
  Украјина 3
  Венецуела 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у брзом ходању на 20 км у мукој конкуренцији пре првенства (22. августа 2015), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном